Zawody pucharu świata w biathlonie w Oberhofie będą czwartymi w sezonie 2009/2010 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje zostaną rozegrane w dniach 6 – 10 stycznia. Zawodnicy będą rywalizować w sprincie, biegu masowym oraz w sztafecie.

Pierwszego dnia rozegrane zostały biegi sztafetowe. Wśród kobiet tryumfowały Rosjanki, które pokonały Niemki i Francuzki. Drugiego dnia rozegrane zostały biegi sztafetowe mężczyzn. Zwyciężyli Norwegowie przed Francuzami i Niemcami.

Trzeciego dnia rozegrano biegi sprinterskie kobiet. Tryumfowała reprezentantka gospodarzy Simone Hauswald, wyprzedzając liderkę Pucharu Świata, Szwedkę Helenę Jonsson oraz Norweżkę Ann Kristin Flatland. Czwartego dnia również rozegrano sprinty, jednak tym razem wśród mężczyzn. Zwycięzcą został Rosjanin Jewgienij Ustiugow, wyprzedzając Niemca Michaela Greisa i Szweda Carla Johana Bergmana.

Ostatniego dnia po raz pierwszy w sezonie rozegrano biegi masowe. Wśród kobiet tryumfowała Niemka Andrea Henkel, wyprzedzając Szwedkę Helenę Jonsson i Norweżkę Torę Berger. Wśród mężczyzn zwyciężył Norweg Ole Einar Bjørndalen, pokonując Amerykanina Tima Burke oraz Polaka Tomasza Sikorę.

Program zawodów

Zestawienie zwycięzców

Mężczyźni

Kobiety

Sztafety – 6.01.2010, 7.01.2010

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszono 19 sztafet. Ze startu wycofała się .
Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zgłoszono 15 sztafet. Nikt nie wycofał się z wyścigu.
Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Sprinty - 8.01.2010, 9.01.2010

Mężczyźni 
Do zawodów zgłoszono 112 zawodników. Na starcie wycofali się  Jarkko Kauppinen i  Priit Viks.
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zgłoszono 96 zawodniczek. Na starcie wycofały się  Magdalena Neuner,  Sirli Hanni,  Weronika Nowakowska-Ziemniak,  Gerda Krūmiņa i  Olga Zajcewa, a biegu nie ukończyła  Ludmiła Ananko.
Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Biegi masowe – 10.01.2010

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 30 zawodników. Nikt się nie wycofał.Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniona została tylko pierwsza dziesiątka

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 30 zawodniczek. Przed startem wycofała się  Oksana Chwostenko.Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Przypisy 

Puchar Świata w biathlonie 2009/2010
Sport w Oberhofie
2010 w Niemczech
Biathlon w Niemczech